Fiat Talento kan henvise til to forskellige bilmodeller fra Fiat:
 En version med ekstra kort akselafstand af Fiat Ducato, produceret mellem 1989 og 1994
 En omdøbt version af Renault Trafic, produceret siden 2016